Замай-Юрт () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Административный центр Замай-Юртовского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Аксай, в 8 км к северу от районного центра Ножай-Юрт, в 77 км к юго-востоку от города Грозный и в 28 км к юго-западу от Хасавюрта.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Галайты, на востоке — сёла Банайюрт и Ямансу, на юго-востоке — сёла Балансу и Ножай-Юрт, на юго-западе — сёла Новый Замай-Юрт и Согунты, и на западе — село Мескеты.

История 
В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей, и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Замай-Юрт было переименовано в Чарах и заселено выходцами из соседнего Дагестана.

После восстановления Чечено-Ингушской АССР, в 1958 году населённому пункту было возвращено его прежнее название — Замай-Юрт, а дагестанцы были переселены обратно в Дагестан.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Замай-Юртовская государственная средняя общеобразовательная школа.
 Замай-Юртовская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района